

Тарано — район округу Сумбава провінції Західна Південно-Східна Нуса

Тарано — муніципалітет регіону Лаціо провінції Рієті